buk (bubanj), korejski bubanj
 vodopad

Naselja:
 Buk (Pleternica), naselje

 Buk (Poljska), grad u Poljskoj